Die K League Classic 2013 war die erste Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 31. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1983.

Titelverteidiger war der FC Seoul, der in dieser Saison den vierten Platz hinter dem Jeonbuk Hyundai Motors erreichen konnte. Absteigen mussten am Ende der Saison Gangwon FC, Daegu FC und Daejeon Citizen.

Die Hauptrunde fand vom 1. Spieltag bis zum 26. Spieltag statt. Danach spielten die besten 7 Vereine 3-mal gegeneinander und die schlechtesten 7 Vereine spielten auch jeweils 3-mal gegeneinander.

Abschlusstabellen 

|- style="background:#AAAAAA; line-height:5pt;"
||||||||||||||||||

Relegation 
Der 5. der Abstiegsrunde der K League Classic 2013 spielte gegen den Meister der K League Challenge 2013 im  Hin- und Rückspiel um die Qualifizierung für die K League Classic 2014. Das Hinspiel fand am 4. und das Rückspiel am 7. Dezember 2013 statt.

|}

Zuschauertabelle

Weblinks 
 Tabellen auf rsssf.com
 Ergebnisse und Tabellen auf scoresway.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013